Krzewina ist der Name mehrerer Dörfer in Polen

 in der Wojewodschaft Niederschlesien, Gemeinde Bogatynia, siehe Krzewina (Bogatynia)
 in der Wojewodschaft Masowien in der Gemeinde Halinów
 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren in der Gemeinde Bisztynek
 in der Wojewodschaft Großpolen in der Gemeinde Kaczory

Krzewina ist der Familienname von

 Jakub Krzewina (* 1989), polnischer Sprinter